Međuopćinsku ligu Istok (Vinkovci-Županja-Đakovo) su činili klubovi iz općinskih nogometnih saveza Vinkovci, Županja i Đakovo. Prvak Međuopćinske nogometne lige Istok bi sljedeće sezone igrao u Hrvatskoj nogometnoj ligi Istok, dok bi posljednje plasirani klubovi ispadali u Općinske lige Vinkovci, Županja i Đakovo.

Bilješke 
NK Dilj Vinkovci kažnjen oduzimanjem 1 boda

Izvori 

 Vinkovački list #1855

1988-89
1988-89
MOL Istok